Сабахон Каримова (; , , Ферганская область (Российская империя) — , Узбекистан) — узбекская и советская  театра и кино, . Народная артистка Узбекской ССР (1950).

Биография 
Начала участвовать в самодеятельном театральном кружке, работая на фабрике. С 1932 по 1956 год выступала на сцене Кокандского узбекского театра им. Хамзы (ныне Кокандский городской театр музыкальной драмы им. Хамзы). С 1957 по 1980 год — в Узбекском академическом драматическом театре имени Хамзы в Ташкенте.

Исполняла роли в драматических и музыкально-драматических спектаклях. Создала своим уникальным мастерством образы волевых, смелых, сильных духом женщин в произведениях  узбекских драматургов.

С 1958 года снималась в кино.

Избранные театральные роли 
 Халима («Халима» Г. Зафари),
 Онахон («Честь и любовь» К. Яшена),
 Гульсара («Гульсара» К. Яшена и Мухамедова),
 Ширин («Фархад и Ширин» Хуршида),
 Кумрихон («Больные зубы» Каххара),
 Санобар («Сердечные тайны» Л. Рахманова),
 Баданхон («Фуркат» Авезова и Ходжаева).

Избранная фильмография 
 1958 — Очарован тобой — начальница золотошвейной артели
 1969 — Улица тринадцати тополей — эпизод

Литература 
Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1963
 Национальная энциклопедия Узбекистана, т. 1, Ташкент, 2000 г.

Народные артисты Узбекской ССР
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Киноактрисы Узбекистана